Cameo bezeichnet:
 das englische Wort für Kamee, ein erhabenes Steinschnittrelief
 Cameo (Medien), kurzes Auftreten einer bekannten Person in einem Film oder anderen Medium
 Cameo (Band), eine 1974 gegründete US-amerikanische Funk/R&B-Gruppe
 Cameo Records, ein US-amerikanisches Plattenlabel
 den Markennamen, unter dem die Apfelsorte Caudle vertrieben wird
 eine Fellfarbe der Katze, siehe Fellfarben der Katze#Zweifarbige Haare
 den italienischen Markennamen von Dr. Oetker GmbH

Cameo ist der Künstlername von:
 Max Cameo (Max Friedrich Hahne; * 1986), deutscher Webvideoproduzent, Tätowierer und Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cameo (Colorado)
 Cameo (Kalifornien)
 Cameo (New Mexico)
 Cameo (West Virginia)